Kélékougan est une ville de l'agglomération de Lomé au Togo, elle se situe au nord-est sur la nationale 34.

Ville de la région maritime
Agglomération de Lomé